Навколишнє середовище
 Навколишнє природне середовище (перенаправлення на "довкілля")
 Техногенне середовище
 Соціальне середовище
 Суцільне середовище
 Запобіжне середовище

 Поживне середовище
 Міжзоряне середовище

Література 

 Внутрішнє середовище організації // Теорія організації
 Організація та її внутрішнє та зовнішнє середовище // Менеджмент